Испания вступила в новую эру со смертью Карла II, последний испанский габсбургский монарх, умер бездетным в 1700 году. Война за испанское наследство велась борьба между сторонниками Принца бурбонов, Филиппа Анжуйского и австрийского габсбургского претендента. С победой Бурбонов в 1715 году, началось правление Филиппа V. Испания вступила в период реформ и обновления, а также в период упадка. Идеи Эпоха Просвещения проникли в Испанию и Испанскую Америку в восемнадцатом веке. Вторжение на Пиренейский полуостров Наполеона Бонапарта в 1807—1808 годах перевернуло политические договоренности Испанской и Португальской империй. Восемнадцатый век в испанской историографии часто упоминается как Испания Бурбонов, но Испанские Бурбоны продолжал царствовать с 1814 по 1868 год (после восстановления на престоле Фердинанда VII), в 1874-1931 и начиная с 1975 по настоящее время.

Филипп V, первый испанский монарх Бурбонов

Война за испанское наследство 
Последние несколько лет правления умственно отсталых и бездетных испанских Габсбургов Карл II, доминировала политика о том, кто станет преемником несчастного монарха, последнего испанского короля Династии Габсбургов. Испания оказалась в центре этого политического кризиса, но она была «объектом, а не арбитром». Экономические проблемы, разложение испанской бюрократии, серия поражений в войнах против Франции, а эрозия имперских институтов в семнадцатом веке оставила Карла королем приходящей в упадок империи, а его физическая и умственная слабость не давала ему возможности изменить курс своей страны. Простор и богатство ультрамарина Испанская Империя в Новый мир а Филиппины, наряду с их военно-морскими ресурсами, сделали Испанию жизненно важной частью европейской политической силы. Если трон Испании перейдет к родственнику короля Франции или если две страны будут объединены, баланс сил в Европе изменится в пользу Франции. Богатства испанской заморской империи перетекут во Францию. Если он останется в руках другого члена антифранцузских сил, Австрийская Династия Габсбургов сохранит статус-кво. В европейской политике семнадцатого века доминировало установление упорядоченной преемственности в Испании, которая не изменила бы баланс между великими державами Европы.

Бурбонская Франция и Габсбургская Австрия и её союзники начали войну, чтобы определить преемника Карла. Призом стало богатство Испанской империи. В Война за испанское наследство (1702-14) выиграла Франция, но Утрехтский договор Закончив конфликт, французская и испанская династии Бурбонов обязались формально не объединяться. Людовик XIV Франциивосклицание: «Теперь Пиренеев больше нет!» теперь, когда его внук был испанским монархом, этого не произошло. Хотя избранный наследник Карла II торжественно открыл новый династический дом в Испании, Испанская империя Габсбургов в Европе была сокращена до самого Пиренейского полуострова с потерей испанской Италии и испанских Нидерландов, а также Британия захватила Гибралтар и остров Менорка также. В Утрехтский договор закончил конфликт, и Филипп V отказался от любых претензий на французский престол. Прежде чем конфликт закончился, молодая жена Филиппа, Мария Луиза Савойская (1688—1714) умерла, и королевская преемственность Бурбонов была обеспечена рождением двух сыновей.

Изменения в правительстве при Филиппе 
Филипп V оказался эффективным администратором, централизовав испанскую власть, устранив региональные Cortes (парламенты) и начало процесса унификации законов для различных регионов испанской империи путем устранения особых привилегий (Fueros). В Указы Нуэва-Планта (1716 г.) демонтировал сложную систему правления в Испании и заменил её правлением Мадрида и унитарными кастильскими ценностями. Если австрийские Габсбурги выиграли войну за испанское наследство, плюрализм Габсбургов обещал сохраниться, что побудило Арагон поддержать проигравшее дело Габсбургов. Декреты Нуэва-Планта ликвидировали эту региональную автономию. «Самым устойчивым достижением правления Филиппа V было создание, впервые со времен римлян, единого единого государства».

С династией Бурбонов также была ликвидирована габсбургская система соборного правительства, в результате чего советы были заменены четырьмя секретариатами, которые позже превратились в министерства: государственного и иностранных дел, благотворительности и юстиции; то есть заморские части Испанской империи. Четыре министра сформировали «кабинетный совет», и министры несли прямую ответственность перед короной. В общем, аристократы больше не занимали правительственные посты, а скорее были людьми талантливыми, которые затем поднимались на высокие должности и награждались дворянскими титулами. Только Филипп создал около 200 новых названий. Административные реформы включали разделение Испании на восемь Reinos во главе с военным чиновником и audiencia был создан для отправления правосудия. Администраторы местного уровня (коррехидоры), которые уже существовали в Кастилии, были назначены другим реинос. Важная реформа была в налогообложении и королевском долге. Некоторые облигации, выпущенные короной, были аннулированы, в то время как процентная ставка по другим была понижена. Новые налоговые чиновники эффективно собирали и управляли налогами на благо новой монархии. Регионы, которые не платили налоги на том же уровне, что и Кастилия, не подлежали налогообложению унитарным государством. Поскольку Испания при монархах Бурбонов вела множество войн, наличие налоговой базы для их оплаты имело решающее значение.

Выбор Филипом способных французских и итальянских министров на ключевые посты в правительстве обуздал независимые, изолированные и коррумпированные министерства, которые процветали в более поздний период правления Габсбургов. Филипп стремился к расширению экономической деятельности и двигался к экономической свободе, особенно в отношении торговли Испании в её заморской империи, теоретически испанской монополии. Предусматривалось расширение испанского производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, так что торговля не приносила выгоды иностранным державам, которые поддерживали испанско-американскую торговлю. В Дом Торговли долгое время работавший в Севилье, в 1717 году был переведен в Кадис. Филипп разрешил основание Компания Basque Caracas в 1728 году, по образцу торговых компаний Северной Европы, для торговли с Венесуэлой, крупным производителем шоколада. Зона свободной торговли (Comercio Libre) в рамках испанской сферы расширилась за счет более поздних испанских бурбонов

Военные конфликты. 
В политике Филиппа часто доминировала его вторая жена, Элизабет Фарнезе. Он проводил агрессивную внешнюю политику, которая на протяжении своего правления обернулась для Испании серией дорогостоящих войн. Потеря такой большой части европейской территории, обещанной ему указом Карла II, и личные амбиции Филиппа V вызвали у него беспокойство по поводу Утрехтского договора. Жена Филиппа Елизавета, член герцогского дома Парма, и её любимый министр кардинал Джулио Альберони, желали восстановить свои притязания в Италии и Филиппа. Но союз Франции, Великобритании и Голландской республики бросил вызов амбициям Испании, которые угрожали миру в Европе. В 1717 году Филипп вторгся в Сардинию, одна из территорий, потерянных Австрией после Война за испанское наследство. Вторжение в Сицилию впоследствии побудили формирование Четверного союза Великобритании, Франции, Австрии и Нидерландов, чтобы противостоять амбициям Филиппа. В 1720 году, смущенный провалом испанского оружия на море и на суше в Война Четверного Альянса Филипп уволил Альберони и подписал мирный договор с Австрией, при этом обе стороны признали Утрехтский договор.

Испанцы снова попытались вернуть себе часть утраченной территории в Англо-испанская война 1727—1729 гг. В 1725 году был заключен союз с австрийцами, которые согласились помочь испанцам вернуть ключевые военно-морские базы в Средиземном море. Менорка и Гибралтар — от англичан.

В ответ госсекретарь Великобритании заключил союз. Чарльз Таунсенд, второй виконт Таунсендс Францией и Голландской Республикой; когда Филипп наконец осадил Гибралтар, Австрия отказалась вмешиваться в борьбу с могущественным альянсом, и Испания снова осталась одна. Французские армии вторглись в Страну Басков, а Великобритания и Нидерланды решили захватить испанскую империю Нового Света и сорвать поставки драгоценных металлов в надежде помешать Филиппу купить австрийцам для интервенции; союзники потеряли больше людей, чем испанцы, но план увенчался успехом, и Филип был вынужден просить мира в 1729 году. Однако Элизабет Фарнезе исполнила одно из своих желаний; итальянские герцогства Парма, Пьяченца, и Тоскана были возвращены её семье.

После 1729 года Филипп был более сдержан в использовании испанской власти и искал тесной поддержки союзников, в частности Франции: более осторожная стратегия, которая дала положительные результаты. Филипп искал дружескую ось со своими родственниками во Франции в Войне за польское наследство, где ему удалось восстановить Неаполь и Сицилия для его сына будущее Карл III Испании. В Семейный Компактный с Людовик XV Франции был подписан в 1733 году, что сблизило два государства после неудач Четверного союза. Трения с Британией, вызванные Война за ухо Дженкинса (1739—1741) подтолкнул Филиппа к более тесному союзу с Францией в годы, предшествовавшие Война за австрийское наследство, в котором Филипп получил дальнейшие уступки от Австрии для своей семьи в Италии. Это восстановило испанскую власть в Италии в значительной степени до довоенной степени и добавило новые территории, которые ранее не были частью Испанской империи в Италии.

Первый министр Энсенада 
В конце своего правления Филипп решил передать реформирование своего правительства в руки своих министров. Молодой и амбициозный Зенон де Сомодевилья был создан Маркиз Энсенада в 1736 г. за успешную дипломатию после Войны за польское наследство и семь лет спустя, в 1743 году, он стал фаворитом Филиппа (и Елизаветы) при дворе, и до конца правления Филиппа Энсенада эффективно управлял Испанией. Энсенада стремился к осторожной, но независимой внешней политике, дистанцирующей его страну как от Франции, так и от Великобритании, и желал стабильной, мирной среды, в которой Испания могла бы реформировать свои институты. Энсенада заказала секретный отчет о состоянии испанской Америки, подготовленный Хорхе Хуан и Антонио де Уллоа. В их отчете утверждалось, что заморской империей неэффективно и некомпетентно управляли испанцы американского происхождения (криоллос) и подробно описал вражду между испанцами, родившимися на полуострове, и американцами. Административные реформы заморской империи были проинформированы в отчете, заказанном.

Фердинанд VI 
Конец Войны за австрийское наследство наградил Энсенаду победой, которая укрепила его поддержку в Испании. Однако за два года до окончания войны Король Филипп, его самый сильный сторонник, умер, и ему наследовал его сын Фердинанд VI. Фердинанд был сыном Филиппа от первого брака с Принцессой Марией Луизой Савойской; в детстве он страдал под властным влиянием мачехи и как король постоянно не был уверен в своих силах. Элизабет Фарнезе, королева, которая фактически контролировала Филиппа V, покинула двор после смерти мужа. Как и его отец, Фердинанд был чрезвычайно предан своей жене, и она диктовала большую часть его политики и политических решений; во время коронации Фердинанда в 1746 году было сказано, что «королева Барбара сменила королеву Елизавету». Со своей стороны, королева Мария Барбара де Браганса, член Португальской королевской семьи, выступала за политику нейтралитета, которая совпадала с мнениями её ведущих придворных, далеко отличавшихся от ирредентист политика Елизаветы.

Правление Фердинанда принесло удачу и плоды реформ Филиппа V. Он был милосердным правителем, помогал пострадавшим от засухи Андалусии от всех налогов в 1755 году и выделение крупных денежных сумм на восстановление этой части страны. Как король, он возложил многие свои приговоры на своих ведущих министров.

Энсенада продолжал оставаться ведущим членом суда в начале правления Фердинанда. После успешного союза с Францией в войне за австрийское наследство он посоветовал укрепить эту связь как средство защиты уязвимой безопасности Испании и сдерживания британских интересов в её империи. Ему противостоял англофил фракция в суде во главе с Хосе де Карвахаль-и-Ланкастер, смешанный британско-испанский джентльмен происходил из Дом Ланкастеров. Карвахаль считал, что ключом к обороне и модернизации Испании является более тесный союз с Великобританией, чья военно-морская мощь могла дополнять испанскую империю, а коммерческая мощь могла способствовать экономическому развитию Испании. Самым долгим достижением Карвахала было соглашение 1750 года с Португалией, положившее конец долгому конфликту низкого уровня в Банда Ориентал (южный Уругвай) между двумя странами.

Однако соглашение с Португалией имело важные политические последствия для Испании. Соглашение торгуется семь Иезуит-основаны и действуют миссии на юге Уругвая для основанных и контролируемых Португалией Уругвай. План (против которого выступали как иезуиты, так и британцы) привел к сопротивлению во главе с иезуитами и их родными. Гуарани союзники в этом районе. И Испания, и Португалия решительно отреагировали на кризис, подавив иезуитов и гуарани в Войне семи сокращений. Война нарушила традиционно дружественные отношения между испанским правительством и иезуитами и положила начало периоду антиезуитской политики как в Испании, так и в Португалии, который продолжился Карл III.

Скандал в суде, возникший в результате сговора между Карвахалом и британским послом, привел к смущению Энсенады и его дурной репутации в суде. Когда Карвахаль умер в 1754 году, Фердинанд и его жена уволили Энсенаду, опасаясь, что симпатии маркиза к французам приведут к союзу с Людовиком XV и и войне, без британских симпатий Карвахала, которые могли бы уравновесить его. Ирландец, Рикардо Уолл, был назначен вместо Энсенада на посту главного министра. Уолл, стойкий защитник нейтральной политики Испании, успешно удерживал страну от войны до конца правления Фердинанда, несмотря на вспышку крупнейшей европейской войны со времен Тридцатилетней войны.

Хотя его жена всегда боялась, что Фердинанд умрет раньше неё и оставит её без средств к существованию — она ​​накопила огромное личное богатство в качестве защиты от этого — именно его жена Мария Барбара должна была умереть в 1758 году раньше него. Глубоко обезумев от своей смерти, Фердинанд стал равнодушен к своим обязанностям короля и даже склонен к самоубийству. Он умер год спустя, в 1759 году.

Карл III, Просвещенный деспотизм и реформы

Итальянский опыт, восхождение на испанский престол 
Преемником Фердинанда был Карл III, сын Филиппа V его вторая жена, Элизабет Фарнезе. Карл был сводным братом Фердинанда VI и изначально не ожидал, что он взойдет на трон Испании. Поскольку у Фердинанда не было детей, было ясно, что Карл взойдет на трон. В последние годы своего единокровного брата из-за плохого физического и психического здоровья и беспорядочного поведения Чарльз всегда был в курсе событий в Испании. Он узнал о «распространяющемся административном параличе, прекращении ответственности и задержках в принятии ключевых решений» и был обеспокоен тем, что Франция и Испания в этом случае могут попытаться разделить Испанскую Империю. В 16 лет Чарльза назвали герцогом Парма по требованию матери. Его опыт там дал ему возможность экспериментировать с практикой просвещенный деспотизм. Он рано проявил боевой дух, Неаполь и Сицилия силой оружия и став "Королем Обеих Сицилий, "хотя в целом его вкусы были более мирными. По прибытии в Испанию он не разделял Карвахальвкус к союзу с Великобританией.

Его наставник в Сицилии познакомил с реформами, Бернардо Тануччи. Хотя Тануччи остался в Обеих Сицилиях, чтобы дать совет сыну Карла, королю Фердинанд I Обеих Сицилий, поскольку два престола не могли быть объединены в результате договора, Карл взял с собой группу итальянских реформаторов, которые видели в испанской бюрократии потенциал модернизации. Архитектором первого этапа реформ Карла III был один из таких итальянцев, Леопольдо де Грегорио — человек скромного происхождения, чьи способности в качестве военного поставщика для неаполитанской армии впечатлили короля и подняли его до королевской известности. Созданный «маркизом Эскилаче» в 1755 году, Грегорио был одним из ведущих государственных деятелей Испании с момента прибытия Карла III до смерти маркиза в 1785 году.

Семилетняя война 
Хотя Семилетняя война вспыхнув в 1756 году, Испания сумела сохранить строго нейтралитет при министерстве Рикардо Уолл, который продолжал возглавлять правительство Испании в первые годы правления Карла III. Чарльз, однако, злился на англичан, и, поскольку война для Франции становилась все более отчаянной, он пошел против воли своего главного министра и вмешался от имени Франции в 1762 году. Испания плохо выступила в войне, и британцы захватили Гавану и Манилу В течение года. Флорида был передан британцам, и Испания признала британский контроль над Менорка и Гибралтар в 1763 г., хотя на обширной территории Луизиана был отдан Испании, чтобы компенсировать ей её потери. После Парижский договор (1763 г.)Однако Испания могла сосредоточиться на внутреннем развитии.

Реформы 
Безусловно, крупнейший землевладелец в Испании, к церкви относились с большим милосердием испанские короли семнадцатого века — Филипп IV в частности, пожертвовал большие участки территории в религиозном благочестии. Большая часть этой земли осталась неиспользованной, а большая часть остальной части страны принадлежала джентльменам. Идальгос которые жили в основном за счет государства. Система давно устарела, и население страны росло (население Испании увеличилось с восьми до двенадцати миллионов между 1700 и французская революция) оказал сильное давление на правительство с целью проведения реформ. Как соседний Португалии Устаревшая бюрократия Испании стала зависимой от доходов и производства своих колоний, чтобы поддерживать неуправляемый большой класс землевладельцев, непроизводительных джентльменов и духовенства.

В Просвещение был силой антиклерикализм в Европе, и Карл, применив его уроки к Испании, видел его менее решительно, стремясь укрепить власть короны (регализма) против власти католической церкви и папства. Фердинанд VI предпринял попытку уменьшить мощность Иезуиты в Испании и организовал для испанских королей назначение её собственных епископов — власть, которой короли Франции обладали с пятнадцатого века. Карл, выступавший за радикальную политику и быструю модернизацию страны, полностью изгнал орден иезуитов из Испании в 1767 году (см. Подавление иезуитов). В Инквизиции был уменьшен, но полностью не искоренен; ещё в 1787 году женщину сожгли как ведьму.

Земельная реформа и сельскохозяйственная реформа оттолкнули как духовенство, так и земельную элиту Испании. Карл решил вступить в союз с торговцами своей страны и растущим средним классом, который пришел с новым процветанием во время его правления. Защитник свободная торговля Карл снизил тарифные барьеры, которые на протяжении веков составляли основу торговой политики Испании. Маркиз Эскилаш успешно либерализовал торговлю зерном в 1765 году, но в 1766 году вспыхнули волнения из-за роста цен на зерно.

Хотя он верил в централизованное правительство и продолжал реформы своих предшественников, чтобы уменьшить автономию региональных парламентов, которые потенциально могли бросить вызов его власти, Чарльз одобрил создание прототипов торговых палат, Экономические общества друзей страны) для поощрения местного экономического развития и инициативы. Национальная инфраструктура была улучшена, чтобы способствовать развитию испанского производства, и была введена единая денежная система.

Однако реформы не обошлись без затрат, и в 1766 году в контексте всемирной нехватки зерна и трудностей недавно либерализованной торговли зерном в Мадриде и других городах Испании вспыхнули бунты против роста цен на зерно. «Мотин де Эскилаш» выгнал короля из его столицы и поставил в неловкое положение главного министра короля. Арагонский гранд, Граф Аранда. Аранда получил известность во время кризиса и возглавил правительство в отсутствие короля. Аранда был единственным титулованным аристократом в администрации Чарльза; король обычно предпочитал мужчин более низкого социального происхождения, окончивших университет за пределами Кастилии. Чарльз даровал благородные титулы способным людям в своей администрации, которые стали частью лояльной и прогрессивной бюрократии. Чарльз отстранил Эскилаче от власти в Мадриде, назначив послом Венеции.

Аранда, как лидер арагонской фракции при дворе, выступал за более децентрализованную систему правления. Особые права Арагона в Испании были подавлены, когда на трон взошел монарх Бурбонов Филипп V. После изгнания Эскилаче на какое-то время Аранда стал ведущей фигурой в испанской политике. Прокурор по уголовным делам Хосе Моньино получил известность в качестве исследователя беспорядков и открытого сторонника реформистской политики короля. Причиной беспорядков были иезуиты, которые были сторонники папской власти, когда Бурбоны централизовали королевскую власть. Роль иезуитов в беспорядках была названа причиной вытеснить иезуитов из Испании и её империи в 1767 году. Эскилаш устроил его послом в Венеции в 1767 г .; в 1773 г. Моньино удалось получить Папа отменить папскую хартию ордена иезуитов. За этот успех Чарльз назвал Монино Граф Флоридабланка.

Новый граф был назначен главным министром в 1777 году и предпринял материальную реформу испанской бюрократии. Его главными бюрократическими успехами были создание в 1778 г. настоящей кабинетной системы правления и создание первого национального банка Испании, Национальный банк Сан-Карлоса, в 1782 г. Осознавая ущерб, нанесенный системе образования Испании после изгнания иезуитов, Флоридабланка провела радикальную реформу, чтобы нанять новых учителей и модернизировать систему образования Испании. Самым долгим достижением Флоридабланки была свобода торговли в испанской империи в Новый мир иностранцам.

Оценки правила Чарльза 
Карл считается «самым успешным монархом Испании после Фердинанда и Изабеллы» в конце пятнадцатого и начале шестнадцатого веков. "Он заслуживает высокого ранга среди просвещенных деспотов восемнадцатого века, поскольку во многих отношениях он достиг большего, чем такие известные правители, как Фридрих Великий Пруссии и Иосифа II Австрии " Историк Стэнли Пейн пишет, что Карл III «был, вероятно, самым успешным европейским правителем своего поколения. Он обеспечил твердое, последовательное, умное руководство. Он выбрал способных министров … [его] личная жизнь завоевала уважение народа».u Джон ЛинчПо оценке, в Испании в Бурбоне «испанцам пришлось ждать полвека, прежде чем их правительство было спасено Карлом III, гигантом среди карликов».

Карл IV, упадок и падение 
Король Карл III умер 14 декабря 1788 г., и ему наследовал его сын, Карл IV. Семь месяцев спустя Французский революционеры штурмовали Бастилия, запустив французская революция. После этого с ростом Наполеон Бонапарт Испания ощутила на себе влияние изменившихся обстоятельств Франции.

Старший сын Карла III был одновременно эпилептиком и умственно неполноценным и был передан на престол в пользу своего второго старшего сына. Карл IV. Многие из его современников считали Карла IV столь же незаинтересованным в политике, как и Фердинанд VI был. После взросления в Неаполь Карл прибыл в Испанию, где его главным увлечением была охота. На протяжении всего его правления его политика определялась волей его жены, Мария Луиза Пармская. Чарльз сохранил за собой многих министров, служивших его отцу, но Чарльз и Мария Луиза подпитывали подъём Мануэль Годой, скромный военный офицер, ставший фаворитом монархии, став главным министром в 1792 году.

Дух реформ, превративший правление Карла III в эпоху нового процветания Испании, угас во время правления Карла IV. Его королева и её любовник не были заинтересованы в улучшении испанской бюрократии и считали Флоридабланку представителем самого рода либерализм это разрывало Францию ​​на части. Арагонской фракции во главе с Арандой, связанной со многими причинами, которые выступали против реформ Карла III, удалось отменить большую часть изменений, вызванных его пребыванием в должности Карла III.

После казни Людовика XVI в 1793 году 20 000 человек были мобилизованы и двинулись к французской границе. Однако во время правления Карла III армии было позволено томиться, и она была плохо оснащена и плохо обучена, чтобы справиться с французским вторжением. Наварра был быстро захвачен французами, хотя испанцам удалось удержать свои позиции в Каталония и даже вторглись во французский Лангедок. Годой, не впечатленный военной эффективностью Испании, решил смириться с новой Французской республикой и в 1795 году подписал гарантируя мир с Францией с уступкой Санто-Доминго в республику.

Годой, бросив своих союзников в объединённое Королевство и Австрия, стояла перед выбором: продолжать ли борьбу с революционной Францией, которая уже однажды победила Испанию, или присоединиться к французской стороне и надеяться на лучшие времена. Испанцы, первоначально выступившие против французов, подписали Договор Сан-Ильдефонсо в 1796 году, объединив Испанию с Францией в обмен на французскую поддержку отношений Карла IV, правящего итальянским герцогством Парма. В ответ британцы заблокирован Испания в 1797 году и отрезал её колониальную империю от метрополии. К концу 1798 года испанский флот потерпел поражение от англичан, и Менорка и Тринидад были заняты. В 1800 году испанцы вернулись Луизиана Франции, которая была передана им в качестве компенсации за убытки в конце Семилетняя война.

В португалии, выступавшие против французов, продолжали торговать с англичанами, несмотря на ряд требований французов закрыть свои порты для британских кораблей. В 1801 году испанцы поставили ультиматум от имени Франции и в следующей пограничной войне оккупировали город Olivenza (Olivença) до того, как португальцы согласились на испанские и французские требования. Город, который оспаривается по сей день, продолжает управляться Испанией, хотя Португалия утверждает, что Венский конгресс восстановил его в Португалии.

В Амьенский договор в 1802 году предусматривало временное перемирие в военных действиях, которое было нарушено только в 1804 году, когда британцы захватили Испанский флот сокровищ выключенный Кадис. Французы планировали вторжение в Англию в наступающем году; Испанский флот должен был стать неотъемлемой частью этого вторжения. На Битва при Трафальгаре В 1805 году испанский флот и французский средиземноморский флот, пытаясь объединить силы с французскими флотами на севере для вторжения, были атакованы Адмирал лорд Нельсон во главе британского флота в одном из величайших морских сражений в истории. Катастрофическое поражение Испании и Франции обеспечило британское господство на море и серьёзно пошатнуло решимость испанцев, которые начали сомневаться в полезности своего всегда взаимно подозрительного союза с Режим Наполеона.

После Трафальгара Годой отказался от Континентальная система который Наполеон задумал сражаться с Британией, чтобы снова присоединиться к ней в 1807 году после того, как Наполеон победил Пруссаки. Наполеон, однако, потерял веру в Годоя и короля Карла; в Испании также росла поддержка сына короля, Фердинанд, который выступал против всенародно презираемого Годоя. Фердинанд, однако, выступал за союз с Британией, а Наполеон, всегда подозрительно относившийся к Бурбонам, сомневался в надежности какой-либо испанской королевской семьи.

В 1808 году Испания и Франция согласились на раздел Португалии, которая после Трафальгара возобновила поддержку англичан. Французы и испанцы быстро оккупировали страну. Принц Фердинанд отправился во Францию, и поползли слухи, что он просил Наполеона отстранить Годоя от власти; испанский король встал на сторону своего фаворита. Беспорядки вспыхнули в разных частях Испании, а также в Смятение Аранхуэса Годой был арестован, а Карл IV заставил его сын и наследник Фердинанд отречься от престола в пользу Фердинанда. Наполеон, однако, потерял доверие к испанской монархии, и когда Фердинанд отправился во Францию, чтобы заручиться поддержкой французского императора, Наполеон заставил Фердинанда отречься от престола в пользу своего отца Карла IV, который под давлением отрекся от престола. Сам Карл IV отрекся от престола в пользу Наполеона, так как он не хотел, чтобы его ненавистный сын вернулся на трон. Затем Наполеон поместил своего старшего брата Жозефа Бонапарта на трон. Чтобы узаконить передачу власти, Наполеон вызвал группу испанских аристократов в Байонну, где они подписали и ратифицировали Байонская конституция 6 июля 1808 г. первый письменный конституция. Испанцы предпочли сопротивляться.

Полуостровная война против французов (1808-14) 
Испанский народ сплотился вокруг принца Фердинанд, который, даже будучи узником во Франции, был превращен в национального героя в «войне за независимость» Испании. Годой, Карл IV, и его жена удалились сначала во Францию, затем в Италию и навсегда покинули испанскую политику.

Установка Жозефа Бонапарта в качестве Короля Испании вызвал революцию в Испании. 3 мая 1808 года восстание в Мадриде было жестоко подавлено французской армией, которая теперь пыталась оккупировать Португалию и Испанию. Инцидент и предполагаемая жестокость французского ответа создали точку сплочения для испанских революционеров; казни были запечатлены испанским художником Франсиско Гойя. Испанская армия в целом высказалась в пользу Фердинанда и объединилась с англичанами и португальцами в едином фронте против французов.

Региональные хунты были созданы, объявив монархию Иосифа недействительной; духовенство сплотилось против «безбожных» французов. Хунта коллективно обратилась за помощью к Великобритании, и Лондон был только счастлив сделать это. Хунта в Севилье провозгласила себя Верховной хунтой Испании в 1808 году, и большинство региональных хунт (и колоний в Новом Свете) согласились с верховенством Севильской хунты, которая стала временным правительством Испании в отсутствие Фердинанда. Новое наступление французов в следующем году вынудило его отойти в Кадис, где он оставался до конца войны.

Король Джозеф с самого начала пытался примириться с испанцами; в Bayonneпосле насильственного отречения Фердинанда Джозеф собрал собрание испанских знати, чтобы разработать конституцию своего нового бонапартистского режима в Испании. Наиболее известные представители испанской политики, в том числе Граф Флоридабланка — отказался присутствовать. Кабинет и конституция, представленные Джозефом, рассматривались как незаконные. Джозеф вошел в Мадрид 25 июля 1808 года, когда восстание против его правительства уже началось.

Серия побед над французами в 1808 г. Наполеон сам вторгся в Испанию в 1809 году, вынудив британцев и их союзников покинуть полуостров всего за два месяца. Удовлетворенный, Наполеон передал командование войной в руки одного из своих маршалы, Николя Жан де Дье Суль. После разгрома испанской армии в 1808 году сопротивление Испании переросло в ожесточенное. партизанская война. Хотя численно уступали регулярным британским, португальским и испанским армиям, испанские партизаны были настолько эффективны, что 350000 человек французов Armée de l’Espagne 200000 человек были задействованы для защиты уязвимых линий снабжения Франции, простирающихся через всю Испанию.

Многие испанские либералы — продолжая традицию Карл III и его министры — видели в близких отношениях с Францией надежду на современность и прогресс в своей стране. Называется "Франсесадос, "они увидели конец Инквизиция и установление более светской, либеральной монархии с любовью, но по мере того, как французская оккупация затягивалась, популярность французского правления уменьшалась даже среди либералов. К 1812 году многие из этих афрансадо стали участниками испанской партизанской войны.

Британцы под командованием Сэра Артур Уэлсли, вторгся в Испанию из Португалии в 1810 году. Испанские силы, собранные из остатков испанской армии и добровольцев, присоединились к нему и успешно победили французов под личным командованием Жозефа Бонапарта на Битва при Талавере. За свою победу Веллесли был сделан Герцог Веллингтон, хотя вскоре после Талаверы он был вынужден снова отступить в Португалию. Хотя Веллингтон взял Мадрид 6 августа 1812 года он отступил вскоре после того, как вернулся в Португалию. Когда растянутые и измученные французские силы были истощены, когда Наполеон передислоцировал войска для того, что было бы катастрофическим наступлением на Россию, увидел возможность и атаковал снова в 1813 году. Битва при Витории21 июня 1813 года французы под личным командованием короля Жозефа снова потерпели поражение и впоследствии были вынуждены вернуться в Пиренеи в начале июля. Бои в горах продолжались всю зиму, хотя весной 1814 года союзники двинулись на юг Франции.

Кортес Кадиса 
В Кортес Кадиса подготовил Конституция Испании 1812 года. Кортесы Кадиса, в которых доминируют либеральные реформаторы, описали конституционная монархия. Хотя инквизиция отменена. Римский католицизм по-прежнему была государственной религией, а ересь — преступлением. Конституция предусматривала Свобода слова, Свобода объединения, и всеобщее мужество избирательное право. В ответ на конституцию Франция временно аннексировала Каталония.

Библиография 
 Пейн, Стэнли Г. История Испании и Португалии. Мэдисон: University of Wisconsin Press 1973, vol. 2. С. 351-52.
 Пейн, История Испании и Португалии, п. 355.
 Пейн, История Испании и Португалии, п. 356.
 Пейн, История Испании и Португалии, стр. 356—357.
 Herr, «Flow and Ebb» p. 184.
 Три победы и поражение: взлет и падение Первой Британской империи. Penguin Books, 2008. с.211.
 Брэдинг, Д. А. Первая Америка: испанская монархия, креольские патриоты и либеральное государство, 1492—1867 гг.. Кембридж: Издательство Кембриджского университета 1991, стр. 470-72.
 Герр, Испания, п. 51.
 Апогей Империи: Испания и Новая Испания в эпоху Карла III, 1759—1789 гг.. Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса, 2003 г., стр. 10.
 Герр, Испания, п. 51.
 Герр, Испания, п. 51.
 Герр, Испания, п. 59.
 Ричард Герр, Испания, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc., 1971, стр. 51.
 Стэнли Дж. Пейн, История Испании и Португалии (1973) 2:37.
 Линч, Джон. Бурбон, Испания, 1700—1808 гг.. Блэквелл 1989, стр. 2.
 Пейн, История Испании и Португалии (1973) 2:415-21.
 Пейн, История Испании и Португалии (1973) 2:422-28.

Примечания

Ссылки 

Государства в истории Испании